Манько Андрій — делегат Української Національної Ради ЗУНР
 Манько Антон Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Манько Артем Ігорович — український фехтувальник на візках, (шабля), срібний призер Паралімпійських ігор, чемпіон світу
 Манько Борис Степанович — радянський футболіст
 Манько Вадим Олександрович (1995—2022) — капітан Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Герой України (посмертно).
 Манько Валентина Григорівна — старший інженер Інституту молекулярної біології та генетики Академії наук УРСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1979)
 Манько Валерій Олександрович (1965) — український політик, державний діяч, футбольний функціонер
 Манько Григорій Єрофейович — український актор і співак
 Манько Демид Федорович — український політичний та військовий діяч
 Манько Леонід Якович — український актор і драматург
 Манько Олексій Васильович — кандидат наук, викладач Української академії друкарства.
 Манько Тамара Антонівна — український учений у галузі матеріалознавства

Українські прізвища